Anavy ist der Nachname von

 Albert Anavy (1910–1999), Spelaeologe
 Regina M. Anavy, Schriftstellerin